Pierre Barbier peut désigner :

 Pierre Barbier (1759-1825), général français ;
 Pierre Barbier (1912-1982), homme politique français ;
 Pierre Barbier (1854-1918), auteur dramatique français ;
 Pierre Barbier (1997-), coureur cycliste français.